47-ото Световно първенство по биатлон се провежда в Контиолахти, Финландия между 5 и 15 март 2015 г.

Състезанията са 11 на брой в 6 дисциплини: спринт, преследване, индивидуално, масов старт, щафети за мъже, жени и смесена щафета.

Класиране по медали

По държави

Индивидуално

Дисциплини

Смесена щафета

Дамски спринт

Мъжки спринт

Източници 

Световно първенство по биатлон